Le tournoi d'Aberavon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 2 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Virginia Wade.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Aberavon
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Aberavon
Tennis au Royaume-Uni en 1971
Sport en novembre 1971